Каситас има више значења:

 Каситас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Каситас (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику